Zanesville peut désigner :

Zanesville, village à cheval sur les comtés d'Allen et de Wells, dans l'État de l'Indiana ;
Zanesville, ville siège du comté de Muskingum, dans l'État de l'Ohio.